Support (englisch für „Unterstützung“) steht für:

 Support (Dienstleistung), lösungsorientierte Beratungstätigkeiten
 Support-Act einer bekannteren Musikband bei einem Live-Auftritt, siehe Vorgruppe
 Support, Bezeichnung eines Teils bei Drehmaschinen, siehe Drehmaschine #Werkzeugschlitten
 Support, Bezeichnung eines Teils bei Fräsmaschinen, siehe Fräsmaschine #Stationäre Oberfräse

Siehe auch:

 Supporter (Begriffsklärung)